Парфенки — название населённых пунктов в России:

 Парфенки — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Парфёнки — деревня в Истринском районе Московской области.
 Большие Парфёнки— деревня в Можайском районе Московской области.
 Малые Парфёнки — деревня в Можайском районе Московской области.